Мартин Обст (; 18 ноября 1986, Берлин, ФРГ) — немецкий борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы.

Спортивная карьера 
Сначала занимался под руководством Хейко Ролля и Андреаса Забеля, с 2011 года тренируется у Свена Тиле. Мартин Обст является пятикратным чемпионом Германии. В мае 2018 года стал серебряным призёром чемпионата Европы в Каспийске, уступив в финале россиянину Ахмеду Гаджимагомедову.

Спортивные результаты на крупных международных соревнованиях 
 Чемпионат мира по борьбе 2015 — 34;
 Чемпионат Европы по борьбе 2016 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе 2017 — 19;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 13;

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ringer-datenbank.de 

Борцы Германии